Уијочи има више значења:

 Уијочи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уијочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уијочи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику